Аверкий (ум. ) — ростовский боярин и тысяцкий.

Упоминался в житии Сергия Радонежского в связи с насилиями, творимыми в ростовской земле московскими воеводами.

К 1332 г. Иван Калита, будучи великим князем владимирским, завладел Сретенской половиной Ростовского княжества.
Его тиуны и данщики безжалостно выколачивали со вновь приобретенных городов и селений деньги и товары для татарского выхода.

В 1333 г. в Ростов прибыли московские воеводы Василий Кочев и его помощник Мина, они «възложиста велику нужю на град».
Чтобы устрашить недовольных, воеводы повесили вниз головой старейшего ростовского боярина Аверкия — «епарха градского».

Источники 
 

Персоналии:Ростов
Удельные бояре